Una figlia per il diavolo (romanzo) (To the Devil – a Daughter) – romanzo di Dennis Wheatley del 1953
 Una figlia per il diavolo (film) (To the Devil... A Daughter) – film del 1976 diretto da Peter Sykes